Unicórnio - criatura lendária heráldica;
 Qilin - unicórnio mitológico chinês.
 Alicórnio ou unicórnio alado - criatura lendária parecida com unicórnio e pégaso.
 Unicórnio (startup) - uma startup que possui valor de 1 bilhão dólares, antes de ter seu capital aberto numa bolsa de valores.

Ou ainda:

 Unicórnio (Marvel Comics)
 Unicórnio (Mecanimais)
 Unicórnio Cor-de-Rosa Invisível
 Unicorn Table
 Licorne (teste nuclear)

Ou talvez alguns animais como:

 Elasmotherium sibiricum
 Rinoceronte-indiano
 Narval
 Órix
 Auroque
 Anhuma

Desambiguação